Klunder Architecten, het architectenbureau van Henk Klunder (1935)
 Henk Klunder (voetballer) (1941), oud-voetbalspeler van Heerenveen